Међузонски шаховски турнир 1993 године, одигран је у месту Бил (Швајцарска) од 15. јула до 1. августа 1993 године.

Турнир је одржан по други пут по швајцарском систему. Додатни мечеви или турнири се више нису одржавали: ранг учесника са истим бројем поена одређиван је помоћу додатног индикатора: збир рејтинга свих такмичара са којима је играо минус најнижи рејтинг његовог противника. Играч са већим износом рангира се више.

У 13 кола, 74 учесника (58 велемајстора, 13 интернационалних мајстора, 1 ФИДЕ мајстор)су се борили за 10 првих места на турниру и уједно пласман на мечеве кандидата 1994/95 године.

Победу је однео Борис Гељфанд са 9 бодова; 2-9 места поделили су: П. Ван дер Стерен, Г. Камски, А. Калифман, М. Адамс, Л. Јудасин, В. Салов, Ж. Лоте са 8½ поена. В. Ананд је заузео 10. место са 8 бодова и то је била група шахиста која се пласирала за мечеве кандидата 1994/95.

Турнирска табела 

{| class="wikitable"
|+ Међузонски турнир Бил, јул 1993 год.
|-
!  !! !! Rating !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! Total !! Tie break
|- style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left| || 2670 || =35 || +49 || =6 || +39 || =3 || +43 || =2 || +10 || +17 || =5 || =13 || =9 || =7 || 9 || 
|- style="background:#ccffcc;"
| 2 || align=left| || 2525 || =51 || =41 || +71 || +31 || +26 || =13 || =1 || =6 || =4 || =7 || +17 || =8 || =3 || 8½ || 31545
|- style="background:#ccffcc;"
| 3 || align=left| || 2645 || +12 || =25 || +47 || =28 || =1 || =16 || +32 || =4 || +6 || =17 || =5 || =7 || =2 || 8½ || 31470
|- style="background:#ccffcc;"
| 4 || align=left| || 2645 || +58 || =43 || +45 || +8 || -10 || =6 || +24 || =3 || =2 || =16 || +26 || =5 || =9 || 8½ || 31390
|- style="background:#ccffcc;"
| 5 || align=left| || 2630 || -44 || +60 || -22 || +68 || +62 || +65 || +28 || +9 || =7 || =1 || =3 || =4 || =6 || 8½ || 31345
|- style="background:#ccffcc;"
| 6 || align=left| || 2605 || +67 || =44 || =1 || =36 || +48 || =4 || +23 || =2 || -3 || =11 || +29 || +13 || =5 || 8½ || 31340
|- style="background:#ccffcc;"
| 7 || align=left| || 2685 || =49 || +71 || =31 || +55 || +42 || +24 || =10 || -17 || =5 || =2 || +21 || =3 || =1 || 8½ || 31285
|- style="background:#ccffcc;"
| 8 || align=left| || 2620 || +26 || +62 || =17 || -4 || =22 || =21 || +33 || =16 || =9 || =15 || +27 || =2 || +24 || 8½ || 31280
|- style="background:#ccffcc;"
| 9 || align=left| || 2710 || -45 || +19 || =35 || +38 || +55 || +37 || =17 || -5 || =8 || +31 || +16 || =1 || =4 || 8½ || 31240
|- style="background:#ccffcc;"
| 10 || align=left| || 2725 || =16 || =22 || +44 || +25 || +4 || =17 || =7 || -1 || =21 || =27 || =18 || +28 || =11 || 8 || 31435
|-
| 11 || align=left| || 2655 || =18 || =35 || =38 || =45 || =41 || =36 || +42 || +39 || =13 || =6 || =24 || +15 || =10 || 8 || 31305
|-
| 12 || align=left| || 2555 || -3 || +70 || -39 || +71 || =31 || =56 || -14 || +55 || =20 || +52 || =51 || +40 || +32 || 8 || 31275
|-
| 13 || align=left| || 2685 || =65 || +53 || =32 || =22 || +47 || =2 || =16 || =29 || =11 || +23 || =1 || -6 || +21 || 8 || 31195
|-
| 14 || align=left| || 2705 || =22 || =16 || =21 || =65 || =25 || =47 || +12 || =37 || =23 || =29 || +33 || =24 || +27 || 8 || 31125
|-
| 15 || align=left| || 2610 || +66 || =23 || +57 || -17 || =21 || =22 || =37 || =27 || +36 || =8 || +35 || -11 || +30 || 8 || 31030
|-
| 16 || align=left| || 2585 || =10 || =14 || =40 || +44 || +56 || =3 || =13 || =8 || +29 || =4 || -9 || =18 || =20 || 7½ || 31855
|-
| 17 || align=left| || 2660 || +38 || +39 || =8 || +15 || =24 || =10 || =9 || +7 || -1 || =3 || -2 || =21 || =18 || 7½ || 31580
|-
| 18 || align=left| || 2570 || =11 || =29 || +20 || -37 || =50 || -33 || +70 || +43 || =28 || +45 || =10 || =16 || =17 || 7½ || 31515
|-
| 19 || align=left| || 2460 || =47 || -9 || +53 || +33 || =29 || -26 || =56 || +59 || -31 || +46 || =37 || +45 || =22 || 7½ || 31140
|-
| 20 || align=left| || 2630 || =34 || =46 || -18 || =27 || +58 || =41 || -35 || +57 || =12 || +43 || =31 || +26 || =16 || 7½ || 30850
|-
| 21 || align=left| || 2570 || +40 || -24 || =14 || +52 || =15 || =8 || +43 || =31 || =10 || +22 || -7 || =17 || -13 || 7 || 31795
|-
| 22 || align=left| || 2585 || =14 || =10 || +5 || =13 || =8 || =15 || =31 || =40 || +52 || -21 || -28 || +56 || =19 || 7 || 31700
|-
| 23 || align=left| || 2575 || +63 || =15 || =51 || =56 || +36 || =28 || -6 || +24 || =14 || -13 || =40 || =31 || =33 || 7 || 31625
|-
| 24 || align=left| || 2605 || +69 || +21 || =28 || +43 || =17 || -7 || -4 || -23 || +44 || +39 || =11 || =14 || -8 || 7 || 31465
|-
| 25 || align=left| || 2595 || +70 || =3 || =56 || -10 || =14 || -40 || =46 || =34 || =38 || +65 || -30 || +63 || +51 || 7 || 31415
|-
| 26 || align=left| || 2510 || -8 || +63 || +41 || +51 || -2 || +19 || -29 || +32 || =35 || +40 || -4 || -20 || =28 || 7 || 31405
|-
| 27 || align=left| || 2590 || -71 || +59 || -42 || =20 || +61 || +52 || =40 || =15 || +56 || =10 || -8 || +38 || -14 || 7 || 31360
|-
| 28 || align=left| || 2625 || +30 || +42 || =24 || =3 || =37 || =23 || -5 || -35 || =18 || +41 || +22 || -10 || =26 || 7 || 31225
|-
| 29 || align=left| || 2635 || =46 || =18 || =58 || +35 || =19 || =42 || +26 || =13 || -16 || =14 || -6 || +43 || =31 || 7 || 31120
|-
| 30 || align=left| || 2535 || -28 || =68 || +72 || =50 || -39 || -51 || +62 || +65 || =32 || =36 || +25 || +37 || -15 || 7 || 30985
|-
| 31 || align=left| || 2605 || +60 || =57 || =7 || -2 || =12 || +55 || =22 || =21 || +19 || -9 || =20 || =23 || =29 || 7 || 30980
|-
| 32 || align=left| || 2605 || +59 || =55 || =13 || -42 || +45 || +39 || -3 || -26 || =30 || =51 || +49 || +35 || -12 || 7 || 30970
|-
| 33 || align=left| || 2605 || -55 || =61 || +49 || -19 || +34 || +18 || -8 || +51 || =45 || =35 || -14 || +47 || =23 || 7 || 30930
|-
| 34 || align=left| || 2535 || =20 || -48 || =68 || =46 || -33 || +69 || =57 || =25 || =47 || =42 || +65 || =36 || +45 || 7 || 30880
|-
| 35 || align=left| || 2575 || =1 || =11 || =9 || -29 || +46 || =48 || +20 || +28 || =26 || =33 || -15 || -32 || =38 || 6½ || 31480
|-
| 36 || align=left| || 2520 || =48 || =37 || +62 || =6 || -23 || =11 || =38 || +41 || -15 || =30 || =52 || =34 || =40 || 6½ || 31260
|-
| 37 || align=left| || 2605 || =54 || =36 || +46 || +18 || =28 || -9 || =15 || =14 || -40 || +56 || =19 || -30 || =41 || 6½ || 31165
|-
| 38 || align=left| || 2575 || -17 || +67 || =11 || -9 || +69 || =50 || =36 || -56 || =25 || +44 || +39 || -27 || =35 || 6½ || 31155
|-
| 39 || align=left| || 2595 || +64 || -17 || +12 || -1 || +30 || -32 || +65 || -11 || +42 || -24 || -38 || =48 || +61 || 6½ || 31150
|-
| 40 || align=left| || 2660 || -21 || +66 || =16 || +57 || -43 || +25 || =27 || =22 || +37 || -26 || =23 || -12 || =36 || 6½ || 30835
|-
| 41 || align=left| || 2590 || =72 || =2 || -26 || +73 || =11 || =20 || =48 || -36 || +66 || -28 || +61 || =51 || =37 || 6½ || 30735
|-
| 42 || align=left| || 2585 || +74* || -28 || +27 || +32 || -7 || =29 || -11 || =48 || -39 || =34 || =46 || =52 || =49 || 6 || 31305
|-
| 43 || align=left| || 2595 || +68 || =4 || +48 || -24 || +40 || -1 || -21 || -18 || +59 || -20 || +66 || -29 || =50 || 6 || 31195
|-
| 44 || align=left| || 2535 || +5 || =6 || -10 || -16 || =57 || +62 || +50 || -52 || -24 || -38 || =67 || =58 || +68 || 6 || 31130
|-
| 45 || align=left| || 2585 || +9 || =50 || -4 || =11 || -32 || =70 || +60 || +47 || =33 || -18 || +48 || -19 || -34 || 6 || 31090
|-
| 46 || align=left| || 2540 || =29 || =20 || -37 || =34 || -35 || +73 || =25 || +50 || =48 || -19 || =42 || =62 || =47 || 6 || 31040
|-
| 47 || align=left| || 2600 || =19 || +54 || -3 || +61 || -13 || =14 || =51 || -45 || =34 || =50 || +55 || -33 || =46 || 6 || 30995
|-
| 48 || align=left| || 2620 || =36 || +34 || -43 || +58 || -6 || =35 || =41 || =42 || =46 || =49 || -45 || =39 || =52 || 6 || 30985
|-
| 49 || align=left| || 2580 || =7 || -1 || -33 || =60 || =70 || +66 || =55 || =58 || +53 || =48 || -32 || =50 || =42 || 6 || 30910
|-
| 50 || align=left| || 2610 || +61 || =45 || -55 || =30 || =18 || =38 || -44 || -46 || +63 || =47 || =56 || =49 || =43 || 6 || 30910
|-
| 51 || align=left| || 2625 || =2 || +72 || =23 || -26 || -65 || +30 || =47 || -33 || +58 || =32 || =12 || =41 || -25 || 6 || 30840
|-
| 52 || align=left| || 2640 || -57 || =69 || +73 || -21 || +63 || -27 || +53 || +44 || -22 || -12 || =36 || =42 || =48 || 6 || 30800
|-
| 53 || align=left| || 2535 || =56 || -13 || -19 || -69 || +72 || +71 || -52 || +64 || -49 || =59 || -63 || bye || +66 || 6 || 30320
|-
| 54 || align=left| || 2475 || =37 || -47 || -65 || =67 || -73 || =68 || +69 || =71 || =57 || -66 || bye || +59 || =63 || 6 || 30105
|-
| 55 || align=left| || 2485 || +33 || =32 || +50 || -7 || -9 || -31 || =49 || -12 || +71 || =62 || -47 || =68 || =56 || 5½ || 30935
|-
| 56 || align=left| || 2625 || =53 || +65 || =25 || =23 || -16 || =12 || =19 || +38 || -27 || -37 || =50 || -22 || =55 || 5½ || 30880
|-
| 57 || align=left| || 2540 || +52 || =31 || -15 || -40 || =44 || =59 || =34 || -20 || =54 || =58 || =68 || =66 || =62 || 5½ || 30820
|-
| 58 || align=left| || 2560 || -4 || +64 || =29 || -48 || -20 || =67 || +72 || =49 || -51 || =57 || =59 || =44 || =60 || 5½ || 30690
|-
| 59 || align=left| || 2485 || -32 || -27 || +64 || -62 || +68 || =57 || +63 || -19 || -43 || =53 || =58 || -54 || bye || 5½ || 30505
|-
| 60 || align=left| || 2475 || -31 || -5 || =66 || =49 || =71 || +61 || -45 || =68 || -65 || bye || =62 || =64 || =58 || 5½ || 30335
|-
| 61 || align=left| || 2500 || -50 || =33 || +69 || -47 || -27 || -60 || -68 || +73 || bye || +64 || -41 || +67 || -39 || 5½ || 30325
|-
| 62 || align=left| || 2590 || +73 || -8 || -36 || +59 || -5 || -44 || -30 || =67 || +70 || =55 || =60 || =46 || =57 || 5½ || 30285
|-
| 63 || align=left| || 2650 || -23 || -26 || +67 || =70 || -52 || =64 || -59 || +72 || -50 || +73 || +53 || -25 || =54 || 5½ || 30225
|-
| 64 || align=left| || 2455 || -39 || -58 || -59 || bye || =66 || =63 || +73 || -53 || =68 || -61 || +70 || =60 || =65 || 5½ || 30200
|-
| 65 || align=left| || 2575 || =13 || -56 || +54 || =14 || +51 || -5 || -39 || -30 || +60 || -25 || -34 || =69 || =64 || 5 || 30965
|-
| 66 || align=left| || 2495 || -15 || -40 || =60 || =72 || =64 || -49 || +67 || +70 || -41 || +54 || -43 || =57 || -53 || 5 || 30435
|-
| 67 || align=left| || 2465 || -6 || -38 || -63 || =54 || bye || =58 || -66 || =62 || +69 || =68 || =44 || -61 || =72 || 5 || 30330
|-
| 68 || align=left| || 2430 || -43 || =30 || =34 || -5 || -59 || =54 || +61 || =60 || =64 || =67 || =57 || =55 || -44 || 5 || 30255
|-
| 69 || align=left| || 2485 || -24 || =52 || -61 || +53 || -38 || -34 || -54 || bye || -67 || =72 || =73 || =65 || +71 || 5 || 30070
|-
| 70 || align=left| || 2455 || -25 || -12 || bye || =63 || =49 || =45 || -18 || -66 || -62 || +71 || -64 || =72 || =73 || 4½ || 30270
|-
| 71 || align=left| || 2330 || +27 || -7 || -2 || -12 || =60 || -53 || bye || =54 || -55 || -70 || =72 || +73 || -69 || 4½ || 30110
|-
| 72 || align=left| || 2410 || =41 || -51 || -30 || =66 || -53 || bye || -58 || -63 || -73 || =69 || =71 || =70 || =67 || 4 || 30170
|-
| 73 || align=left| || 2425 || -62 || bye || -52 || -41 || +54 || -46 || -64 || -61 || +72 || -63 || =69 || -71 || =70 || 4 || 30140
|-
| 74 || align=left| || 2320 || -42* ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || 
|}

Есам Али Ахмед је одбио да игра са господином Пигусовим и елиминисан је са турнира.

Спољашње везе 

 Партије са турнира 
 Партије са турнира
 Бил 1993 mark-weeks.com

Референце 

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Швајцарској
Шах у 1993.